Miejscowości w USA:
 Noble – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Richland
 Noble – wieś w stanie Luizjana, w parafii Sabine
 Noble – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Cleveland
Gminy w USA:
 Noble (ang. Noble Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Richland
 Noble (ang. Noble Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Cass
 Noble (ang. Noble Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jay
 Noble (ang. Noble Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
 Noble (ang. Noble Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Noble
 Noble (ang. Noble Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Rush
 Noble (ang. Noble Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Shelby
 Noble (ang. Noble Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Wabash
 Noble (ang. Noble Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cass
 Noble (ang. Noble Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Noble (ang. Noble Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ellsworth
 Noble (ang. Noble Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall
 Noble (ang. Noble Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Branch
 Noble (ang. Noble Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ozark
 Noble (ang. Noble Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Valley
 Noble (ang. Noble Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Noble (ang. Noble Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Auglaize
 Noble (ang. Noble Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Defiance
 Noble (ang. Noble Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Noble
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Noble (ang. Noble County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Noble (ang. Noble County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Noble (ang. Noble County) – w stanie Oklahoma
Inne:
 Noble – firma motoryzacyjna z Wielkiej Brytanii
 Noble – album zespołu Versailles